Marcelino Ugarte kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Salto, kommun, Buenos Aires, 
 Salto (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar